Aranytemplom – A szikhizmus szent helye Indiában, Amritszárban
Aranytemplom – Kinkakudzsi ’az Aranypavilon temploma’, zen templomkomplexum Kiotó északnyugati részén.